Berezajka může znamenat:
 Berezajka (řeka) — řeka na severozápadě Ruska, přítok Msty
 Berezajka (Tverská oblast) — vesnice ve Tverské oblasti Ruska